Osoby o tym nazwisku:
 Atanas Atanasow (strona ujednoznaczniająca)
 Georgi Atanasow (strona ujednoznaczniająca)
 Martin Atanasow – bułgarski siatkarz
 Nikołaj Atanasow – bułgarski gimnastyk, olimpijczyk
 Złatozar Atanasow – bułgarski lekkoatleta